Pojem Nová Louka je nejednoznačný a může mít následující významy:

 Nová Louka (samota) – samota v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou
 Nová louka – přírodní rezervace v Jizerských horách poblíž výše zmíněné samoty
 Nová Louka (rybník) – rybník v povodí Odry
 Nová Louka (Karlovy Vary) – nábřežní ulice na pravém břehu řeky Teplé v centrální části Karlových Var